El término Wiggle —en español: Meneo— puede hacer referencia a:

Música 
 Wiggle, canción de Jason Derülo;
 The Wiggles, grupo de música infantil de Australia;

Otros 
 Wiggle Ltd, red social de Estados Unidos.